Dust – amerykańska hardrockowa grupa muzyczna z przełomu dekad 1960/70
 Dust – album grupy Mourning Beloveth (2001)
 Dust – album grupy Screaming Trees (1996)
 Dust – album Petera Murphy’ego (2002)
 Dust and Dreams – album grupy Camel (1991)
 Dust to Ashes – album grupy Bleeding Through (2001)
 Dust – album Ellen Allien (2010)